How do you do! angol köszöntés, egyéb jelentései:

Zene

Albumok

 How Do You Do, Mayer Hawthorne-album

Dalok

 How Do You Do?, beFour-dal
 How Do You Do!, Cascada-dal
 How Do You Do, Mouth & MacNeal-dal
 How Do You Do!, Roxette-dal
 How Do You Do, Shakira-dal